Наум Орло́в:

 Орлов, Наум Иосифович (1894—1937) — начальник политической части Приволжского военного округа, корпусной комиссар.
 Орлов, Наум Юрьевич (1924—2003) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.